Кошаркашка репрезентација Аустралије представља Аустралију на међународним кошаркашким такмичењима.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре (14)

Светска првенства (11)

Океанијска првенства (21)

Азијска првенства (1) 

Аустралија
Репрезентације Аустралије
Кошарка у Аустралији